Türkiye Kupası () este o competiție fotbalistică de cupă, organizată anual de Federația Turcă de Fotbal, începând cu 1962. Numele ei actual după este Ziraat Türkiye Kupası datorită parteneriatului cu sponsorii.

Cupa a fost înființată în 1962 și s-a jucat în fiecare an de atunci și până acum. În 2009, formatul a fost schimbat de la 52 echipe participante la 71.

Câștigători și Finaliști

Finale 

<b>‡ Echipa a câștigat la penalty. ✠ Echipa a câștigat la aruncarea cu banul.

Recorduri individuale

Cele mai multe prezențe all-time

Golgheteri all-time

Antrenori

Jucători 
(minim 5 titluri)

Vezi și 
 Supercupa Turciei

Note

Legături externe 
 Turkey - List of Cup Finals, RSSSF.com

Fotbal în Turcia
Turcia